Grossberg (o Großberg) può riferirsi a:

Persone 
 Carl Grossberg (1894-1940) – pittore tedesco
 Stephen Grossberg (1937) – scienziato cognitivo statunitense
 Lawrence Grossberg (1947) – antropologo statunitense
 Rami Grossberg (?) – matematico statunitense

Geografia

Austria 
 Großberg – frazione del comune di Weyer nel distretto di Steyr-Land (Alta Austria)
 Großberg – montagna della Alpi Salisburghesi nel comune di Filzmoos nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)

Germania 
 Großberg – quartiere di Weisenau, frazione della città extracircondariale di Magonza (Renania-Palatinato)
 Großberg – frazione del comune di Pentling nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)

Svizzera 
 Großberg – frazione del comune di Flums nel distretto di Sarganserland (Canton San Gallo)